Брекенридж:

Населённые пункты 
 Брекенридж — город в Колорадо, США, административный центр округа Саммит. 
 Брекенридж — город в округе Уилкин, штат Миннесота, США.
 Брекенридж — тауншип в округе Уилкин, Миннесота, США.
 Брекенридж — город в Техасе, США, административный центр округа Стивенс.

Персоналии 
 Брекенридж, Александра (род. 1982) — американская актриса.

См. также 
 Брекинридж